Cosmópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cosmópolis (ort), São Paulo, 
 Cosmópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar